Губно-зубной аппроксимант — согласный звук, встречающийся в некоторых языках. МФА передаёт этот звук символом ʋ, что эквивалентно P или v\ в X-SAMPA.

Примеры 

Губно-зубные согласные
Аппроксиманты